Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Abbotts Creek (ang. Abbotts Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Abbotts Creek (ang. Abbotts Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth